Lurup bezeichnet:
 einen Hamburger Stadtteil, siehe Hamburg-Lurup
 einen Ort in Schleswig-Holstein, siehe Schafstedt